Voltolini ist der Name von 

 Lorenzo Voltolini Esti (* 1948), italienischer Geistlicher, Erzbischof von Portoviejo
 Ludwig Graf von Voltolini († 1846), bayerischer Corps-Student
 Rudolf Voltolini (1819–1889), deutscher Mediziner und HNO-Arzt
 Dario Voltolini (* 1959 in Turin), italienischer Schriftsteller